Гексацианокобальтат(II) калия — неорганическое соединение, комплексная соль металлов кобальта, калия и синильной кислоты с формулой K[Co(CN)],
фиолетовые кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Растворение цианида кобальта(II) в растворе цианистого калия в инертной атмосфере:

Физические свойства 
Гексацианокобальтат(II) калия образует фиолетовые кристаллы.

Устойчив в твёрдом состоянии без доступа кислорода.

Хорошо растворяется в воде, водный раствор неустойчив, легко окисляется.

Не растворяется в этаноле, диэтиловом эфире.

Химические свойства 
 Водный раствор легко окисляется кислородом:

 Реагирует с галогенами:

 В отсутствии воздуха реагирует с водой:

Литература 
 
 

кобальта
Соединения калия
Соединения азота по алфавиту